Vaucher ist der Familienname folgender Personen:

 Annelise Vaucher (* 1952), Schweizer Standesbeamtin und Politikerin (SVP/PBD)
 Charles-André Vaucher (1915–1997), Schweizer Ornithologe, Naturfotograf und Naturschützer
 Charles Ferdinand Vaucher (1902–1972), Schweizer Schauspieler und Drehbuchautor
 Denis Vaucher (1898–1993), Schweizer Offizier und Skisportler
 Éduard Vaucher (1847–1920), französischer lutherischer Theologe
 Gabriel Constant Vaucher (1768–1814), Schweizer Historienmaler des Klassizismus
 Jean-Pierre Vaucher (1763–1841), Schweizer Theologe und Botaniker
 Paul Vaucher (1887–1966)
 Samuel Vaucher (1798–1877), Schweizer Architekt
 Thomas Vaucher (* 1980), Schweizer Autor, Musiker und Lehrer
 Yvette Vaucher (* 1929), Schweizer Bergsteigerin

Siehe auch:
 Voucher